A Joma Sport, S.A. spanyol sportszergyártó cégcsoport. A cég székhelye a spanyolországi Portillo de Toledóban található.

Fordítás
 

Spanyol cégek
Ruházati márkák